Corzilius ist der Familienname folgender Personen:

 Sandra Corzilius (* 1975), deutsche Schauspielerin
 Thilo Corzilius (* 1986), deutscher Schriftsteller und Texter
 Viktor Corzilius (1895–1968), deutscher Komponist und Schriftstellers